Partido Popular Progresista puede referirse a:

 Partido Popular Progresista (Alemania): un partido político de Alemania.
 Partido Progresista del Pueblo (Guyana): un partido político de Guyana, cuyo nombre original es People's Progressive Party.